Afritsch ist der Familienname folgender Personen, alle entstammen derselben Familie.

 Josef Afritsch (1901–1964), österreichischer Politiker (SPÖ), zeitweilig Innenminister
 Viktor Afritsch (1906–1967), österreichischer Schauspieler